Philipp Klement (Ludwigshafen, 9 de setembro de 1992) é um futebolista profissional alemão que atua como meia.

Carreira 
Philipp Klement começou a carreira no 1. FC Kaiserslautern. 

Naturais de Ludwigshafen am Rhein
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do FC Hansa Rostock
Futebolistas do 1. FSV Mainz 05
Futebolistas do SC Paderborn 07
Futebolistas do VfB Stuttgart